Costituzione ima više značenja:
 Costituzione, Bergamo
 Costituzione, Venezia